Skyhawk oder Sky Hawk steht für:
 Douglas A-4 Skyhawk, US-amerikanischer Jagdbomber
 Cessna 172 Skyhawk, US-amerikanischer Schulterdecker
 YH-24 Sky Hawk, US-amerikanischer leichter Hubschrauber, siehe Seibel S-4, Entwicklungsbasis des Cessna CH-1
 Buick Skyhawk, US-amerikanischer Pkw
 Studebaker Sky Hawk, US-amerikanischer Pkw